Z7 Hermann Schoemann – cacciatorpediniere tedesco della classe Zerstörer 1934 A